Cette page contient les pages d'homonymie de Agawa et Agaoua.

 rivière Agawa, cours d'eau au Canada ; 
 massif Agawa, relief de Kabylie ; 
 district d'Agawa, district de la préfecture de Kōchi au Japon ;
 , canyon au Canada.

 Sawako Agawa, écrivaine japonaise ; 
 Hiroyuki Agawa, écrivain japonais ;
 Djamel Agaoua, chef d'entreprise français.